Valdez est un nom de famille d'origine hispanique.

Patronyme 
 Mario López Valdez, homme politique mexicain ;
 Nora Valdez, archère colombienne ;
 Rodrigo Valdez, boxeur colombien ;
 Rain Valdez, actrice trans américaine ;
 Vera Valdez, mannequin brésilien.

Pseudonyme 

 Joachim Sebastiano Valdez, écrivain français.

Toponymes 

 Valdez, une ville d'Alaska aux États-Unis ;
 Valdez, l'une des quinze municipalités de l'État de Sucre au Venezuela.

Titres 

 Exxon Valdez, un pétrolier américain.
 Valdez (Valdez Is Coming) un film d'Edwin Sherin avec Burt Lancaster.
Patronyme hispanique